() — английское мужское имя. Также может означать:

Топонимы

Населённые пункты 
США
  — город в Айове.
  — деревня в Луизиане.
  — город в Миссури.
  — городок в штате Нью-Йорк.
  — поселение в Пенсильвании.

Прочие страны
 Кларенс — город в Тасмании (Австралия).
  — футбольный клуб города.
  — городок в ЮАР.
  — посёлок в Новой Зеландии.

Реки 
 Кларенс (река) — несколько рек в разных странах.

Прочие топонимы 
 Кларенс (Шишкова) — остров Антарктиды.
  — тауншип в Мичигане (США).

Составные топонимы 
 Кларенс-Рокленд — город в Канаде.
  — городок на Багамских островах.

Массовое искусство 
  — американский фильм 1922 года.
  — американский фильм 1937 года.
  — американский фильм 1965 года.
  — канадско-новозеландско-американский фильм 1990 года.
 Кларенс — американский мультсериал (2014—2018).

Корабли

Люди 
 Кларенс, Джума (род. 1989) — тринидадский футболист.
 Герцог Кларенс — титул.

Прочее 
  — тип кареты.
 Кларенс-хаус — вестминстерская резиденция членов британской королевской семьи.

См. также 
 Кларанс
 Кларен, Густаф (1906—1984) — шведский борец.